Onderdistrict in Indonesië
 Sukowono (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sukowono (Pujer), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Sukowono (Sukowono), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Sukowono (Jaya Loka), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra